South Park, SouthPark lub Southpark mogą oznaczać:
 Miasteczko South Park – amerykański serial telewizyjny
 Miasteczko South Park (ang. South Park: Bigger, Longer & Uncut) – pełnometrażowy film animowany powstały na bazie powyższego serialu
 South Park – gra komputerowa typu FPS 

 Jednostki osadnicze w USA
 South Park (ang. South Park Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 South Park – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Teton
 South Park View – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 South Park – dzielnica we południowo-zachodniej części śródmieścia (downtown) Los Angeles w Kalifornii w USA

 Inne
 South Park – wieś w Anglii
 South Park – park w Londynie
 South Park – największy park w Oksford
 South Park City – skansen w Fairplay, Kolorado